Liden (Piteå), een småort binnen de Zweedse gemeente Piteå
 Liden (Skellefteå), een plaats in de gemeente Skellefteå in het landschap Västerbotten en de provincie Västerbottens län in Zweden
 Liden (Sundsvall), een plaats in de gemeente Sundsvall in het landschap Medelpad en de provincie Västernorrlands län in Zweden